Dar'ja Jurak e Anastasija Rodionova erano le detentrici del titolo, ma sono state sconfitte al primo da Ekaterina Makarova e Elena Vesnina.

Latisha Chan e Martina Hingis si sono aggiudicate il torneo battendo in finale Ashleigh Barty e Casey Dellacqua con il punteggio di 6–3, 7–5.

Teste di serie 

  Ekaterina Makarova /  Elena Vesnina (quarti di finale, ritirate)
  Latisha Chan /  Martina Hingis (campionesse)

<li> Tímea Babos /  Andrea Hlaváčková (semifinale)
<li> Lucie Hradecká /  Kateřina Siniaková (primo turno)

Wildcard 
  Nicole Melichar /  Anna Smith (semifinale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

AEGON International 2017